Château des Condé peut désigner plusieurs châteaux de la maison de Condé :
 Château de Condé, château des Condé où est née la maison de Condé à Condé-en-Brie (Aisne),
 Château de Vallery, château des Condé près duquel sont ensevelis les Condé à Vallery (Yonne),
 Château de Chantilly, château des Condé du  à Chantilly (Oise) ; il abrite le musée Condé depuis 1898.

Plusieurs autres châteaux ont appartenu aux Condé mais ne sont que rarement désignés comme des « châteaux des Condé » :
 Château d’Anizy
 Château de Buzancy
 Château de Blandy-les-Tours
 Château de Brézé
 Château de Craon
 Château de Culan
 Château de Fère-en-Tardenois
 Château de Marchais
 Château de Muret

Il existe aussi quelques châteaux non classés,  sans relation avec la maison de Condé, par exemple le château de Condé-Sainte-Libiaire construit au  à Condé-Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne).

Enfin, on trouve − de façon beaucoup plus rare − l’appellation « château des Condés » qui désigne divers châteaux ou maisons bourgeoises (quand il ne s’agit pas d’une erreur).

Voir aussi .

Notes et références